Яблуницьська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Яблуницька сільська рада — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Яблуницька сільська рада — Івано-Франківська область, м. Яремче
 Яблуницька сільська рада — Чернівецька область, Путильський район